Kay Hammond (1901-1982), actrice américaine ;
 Kay Hammond (1909-1980), actrice britannique.